Stechinelli-Haus oder Stechinellihaus bezeichnet folgende nach dem Hofbankier der Welfen Francesco Maria Capellini, genannt Stechinelli, bezeichneten Gebäude:

 Stechinelli-Haus (Braunschweig)
 Stechinelli-Haus (Celle), siehe Celle#Stechinellihaus
 Stechinelli-Haus (Elze), ehemaliges Gutshaus in der Wasserwerkstraße 42 in Elze, ältestes mit Ziegelsteinen in der Wedemark errichtetes Haus

Siehe auch
 Stechinelli-Kapelle in Wieckenberg, Gemeinde Wietze, Landkreis Celle